Freilingen ist der Name folgender Orte:

 Freilingen (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Freilingen (Blankenheim), Ortsteil der Gemeinde Blankenheim im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Freilingen, Ortsteil der Gemeinde Baar im Kreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Freilingen (Nusbaum), Ortsteil der Gemeinde Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Freilingen (Arel) (frz. Freylange), Ortsteil von Arel (Belgien)

Siehe auch:
 Freiling